Blauschnäpper kann bedeuten:

die Vogelgattung Cyornis, siehe Blauschnäpper (Gattung)
die Vogelart Cyanoptila cyanomelana, siehe Japanschnäpper
die Vogelart Muscicapella hodgsoni, siehe Goldhähnchen-Blauschnäpper